Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 2 au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dinara Safina et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2006
Gold Coast
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006